Gegengewicht steht für:

 Gegengewicht (Mechanik), Gewicht in einem mechanischen System, um Kräfte oder Drehmomente auszugleichen, speziell
 Gegengewicht (Astronomie), mechanisches Gegengewicht bei Teleskopen

 Gegengewicht im Sinne eines Gegenstücks, siehe Pendant

 Gegengewicht (Funktechnik), elektrisches Gegengewicht bei einer Antennenanlage

Siehe auch:
 Ausgleich